Natjecanje Dora 2023. održalo se 11. veljače 2023. u Sportskoj dvorani "Marino Cvetković" u Opatiji.

HRT je organizirao Doru 2023. kako bi odabrao svog predstavnika na Eurosongu 2023. Na natjecanju će sudjelovati 18 pjesama među kojima će jedna pjesma izaći kao pobjednik Dore i kao predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2023. godine.

Na drugom programu hrvatskog radija (HRT – HR 2) u emisiji Svijet diskografije, 12. siječnja 2023. premijerno su emitirane svih 18 pjesama. Dana 14. siječnja, na HTV 2 počela je emisija Ususret Dori 2023 gdje će voditeljica Mia Negovetić kroz 4 subotnje emisije predstaviti izvođače i njihove pjesme.

Voditelji koji su trebali voditi natjecanje najavljeni su 28. siječnja, a to su: Duško Ćurlić, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja, ali zbog iznenadne bolesti Duška Ćurlića, HRT je 7. veljače najavio da će ga zamijeniti Mirko Fodor. 

Tijekom show programa će nastupiti rovinjski pjevač Tony Cetinski. 

Prijenos natjecanja glazbeno-scenskog spektakla moći će se pratiti od 20:15 na Prvome programu HTV-a, Drugom programu HR-a, YouTube kanalu HRT Dora, na HRT portalu te platformi HRTi.

Popis natjecateljskih pjesama 
Rezultati natječaja koji je bio otvoren od 20. rujna do 20. studenoga 2022., objavljeni su 9.prosinca 2022., na natječaj se prijavilo ukupno 196 pjesama, a finaliste i rezerve je izabrao žiri u sastavu: Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Ema Gross, Igor Geržina, Željen Klašterka, Ivan Horvat, Tomislav Krizmanić, Dražen Miočić. 2. veljače HRT je objavio redosljed izvođenja pjesama na Dori 2023.
{| class="wikitable"
!R. br.
!Izvođač
!Pjesma
!Skladatelj(i)
|-
|1.
|Top of The Pops ft. Mario 5reković
|Putovanje
|Bruno Krajcar
|-
|2.
|Yogi
|Love at First Sight
|Yugomir Lonich
|-
|3.
|Boris Štok
|Grijeh
|Boris Štok, Darko Terlević
|-
|4.
|Tajana Belina
|Dom
|Tajana Belina, Marcel Sprunkel
|-
|5.
|Krešo i Kisele Kiše
|Kme Kme
|Krešimir Burić
|-
|6.
|Maja Grgić
|I Still Live
|Mateo Martinović Teo
|-
|7.
|Barbara Munjas
|Putem Snova
|Barbara Munjas, Alen Bernobić
|-
|8.
|Đana
|Free Falin|Đana Smajo
|-
|9.
|Patricia Gasparini
|I Will Wait
|Siniša Reljić - Simba, Lisa Desmond, Aidan Winkels
|-
|10.
|The Splitters
|Lost and Found
|Neven Kolarić, Branimir Mihaljević
|-
|11.
|Hana Mašić
|Nesreća
|Boris Subotić
|-
|12.
|Damir Kedžo
|Angels and Demons
|Jamie Duffin, Stefan Celar, Michael Chun-Fai Chung (aka Kyler Niko), Victoria Jane Horn
|-
|13.
|Martha May
|Distance
|Marta Ivić
|-
|14.
|Detour
|Master Blaster
|Nenad Borgudan
|-
|15.
|Meri Andraković
|Bye Bye Blonde
|Boris Đurđević
|- style="font-weight:bold; background:gold;"
|16.
|Let 3
|Mama ŠČ!
|Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović
|-
|17.
|Eni Jurišić
|Kreni dalje
|Matija Cvek, Vlaho Arbulić, Eni Jurišić
|-
|18.
|Harmonija Disonance
|Nevera (Lei, Lei)
|Bartol Stopić
|}

 Rezerve 

 Glasovi 
Dana 24. siječnja otkriven je sustav glasovanja za natječaj. Pobjednik Dora 2023. određen je glasovima deset regionalnih žirija i javnosti (televote), od kojih svaki čini 50% rezultata. U slučaju izjednačenog rezultata, javno glasovanje imalo bi prednost. Žiriji se sastoji od po tri člana jedan glazbeni urednik HR-a ili novinar koji se bave glazbom, jedan član Hrvatskog društva skladatelja i jedan član Hrvatske glazbene unije, u predstavništvu sljedećih regija: Rijeka, Pula, Osijek, Čakovec i Varaždin, Split, Vukovar, Knin i Šibenik, Zadar, Dubrovnik, Zagreb.

Žiri
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; text-align:center;"
! colspan="14" |Detaljni glasovi regionalnog žirija
|-
!#
!Izvođač
!Pjesma
!Rijeka
!Čakovec i
Varaždin
!Split
!Osijek
!Šibenik i
Knin
!Vukovar
!Pula
!Zadar
!Zagreb
!Dubrovnik
!Ukupno
|-
| align="center" |1
| align="left" |Top of The Pops ft. Mario 5reković
|Putovanje
|
|
|1
|
|
|2
|
|
|
|10
|13
|-
| align="center" |2
| align="left" |Yogi
|Love at First Sight
|2
|
|
|
|
|3
|
|
|5
|
|10
|-
| align="center" |3
| align="left" |Boris Štok
|Grijeh
|
|1
|3
|
|
|
|3
|
|
|
|7
|-
| align="center" |4
| align="left" |Tajana Belina
|Dom
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|1
|2
|-
| align="center" |5
| align="left" |Krešo i Kisele Kiše
|Kme Kme
|1
|6
|4
|
|4
|5
|2
|5
|3
|4
|34
|-
| align="center" |6
| align="left" |Maja Grgić
|I Still Live
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8
|8
|-
| align="center" |7
| align="left" |Barbara Munjas
|Putem Snova
|7
|4
|
|1
|7
|
|8
|
|8
|2
|37
|-
| align="center" |8
| align="left" |Đana
|Free Falin|
|7
|
|
|
|
|
|
|
|
|7
|-
| align="center" |9
| align="left" |Patricia Gasparini
|I Will Wait
|
|3
|
|2
|
|
|
|
|
|
|5
|-
| align="center" |10
| align="left" |The Splitters
|Lost and Found
|12|
|12|
|
|1
|12|7
|
|6
|50
|-
| align="center" |11
| align="left" |Hana Mašić
|Nesreća
|
|
|7
|4
|
|
|6
|2
|2
|
|21
|-
| align="center" |12
| align="left" |Damir Kedžo
|Angels and Demons
|3
|10
|6
|7
|3
|4
|
|4
|7
|
|44
|-
| align="center" |13
| align="left" |Martha May
|Distance
|4
|
|
|3
|6
|
|7
|3
|
|
|23
|-
| align="center" |14
| align="left" |Detour
|Master Blaster
|6
|2
|8
|8
|10
|6
|5
|10
|6
|12|73
|-
| align="center" |15
| align="left" |Meri Andraković
|Bye Bye Blonde
|
|
|
|6
|2
|12|
|1
|1
|
|22
|- style="font-weight:bold; background:gold;"
| align="center" |16
| align="left" |Let 3
|Mama ŠČ!
|10
|12|10'''
|12
|12
|10
|10
|12
|12
|5
|105
|-
| align="center" |17
| align="left" |Eni Jurišić
|Kreni dalje|5
|5
|2
|5
|5
|7
|4
|6
|10
|3
|52
|-
| align="center" |18
| align="left" |Harmonija Disonance
|Nevera (Lei, Lei)|8
|8
|5
|10
|8
|8
|1
|8
|4
|7
|67
|}

 Predstavnici gradova 
 Rijeka 
 Robert Ferlin

 Čakovec–Varaždin 
 Bojan Jambrošić

 Split 
 Mirta Šurjak

 Osijek 
 Sanja Azenić

 Šibenik–Knin 
 Đani Stipaničev

 Vukovar 
 Ines Milanković

 Pula 
 Marko Percan

 Zadar 
 Natali Dizdar

 Zagreb 
 Maja Ciglenečki

 Dubrovnik 
 Vicko Dragojević

 Televoting 
Ukupan broj bodova gledatelja (televotinga) jednak je ukupnom broju bodova svih ocjenjivačkih sudova te iznosi 580 bodova. Pojedina pjesma dobiva bodove gledatelja na temelju postotka od ukupnog broja bodova za televoting proporcijonalno postotku glasova, koje pojedina pjesma dobiva od ukupnog broja zaprimljenih glasova putem telefona i SMS poruka.
{| class="sortable wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; text-align:center;"
! rowspan="2" |#
! rowspan="2" |Izvođač
! rowspan="2" |Pjesma
! rowspan="2" |Žiri
! colspan="4" |Televoting
! rowspan="2" |Ukupno
! rowspan="2" |Mjesto
|-
!Telefonski
pozivi
!SMS
poruke
!Ukupno
!Zbroj bodova
|-
| align="center" |1
| align="left" |Top of The Pops ft. Mario 5reković
| align="left" |Putovanje|13
|
|
|
|20
|33
|10.
|-
| align="center" |2
| align="left" |Yogi
| align="left" |Love at First Sight|10
|
|
|
|3
|13
|16.
|-
| align="center" |3
| align="left" |Boris Štok
| align="left" |Grijeh|7
|
|
|
|10
|17
|14.
|-
| align="center" |4
| align="left" |Tajana Belina
| align="left" |Dom|2
|
|
|
|8
|10
|17.
|-
| align="center" |5
| align="left" |Krešo i Kisele Kiše
| align="left" |Kme Kme|34
|
|
|
|19
|53
|7.
|-
| align="center" |6
| align="left" |Maja Grgić
| align="left" |I Still Live|8
|
|
|
|5
|13
|15.
|-
| align="center" |7
| align="left" |Barbara Munjas
| align="left" |Putem Snova|37
|
|
|
|15
|52
|8.
|-
| align="center" |8
| align="left" |Đana
| align="left" |Free Falin
|7
|
|
|
|14
|21
|13.
|-
| align="center" |9
| align="left" |Patricia Gasparini
| align="left" |I Will Wait|5
|
|
|
|3
|8
|18.
|-
| align="center" |10
| align="left" |The Splitters
| align="left" |Lost and Found|50
|
|
|
|60
|110
|4.
|-
| align="center" |11
| align="left" |Hana Mašić
| align="left" |Nesreća|21
|
|
|
|12
|33
|11.
|-
| align="center" |12
| align="left" |Damir Kedžo
| align="left" |Angels and Demons|44
|
|
|
|59
|103
|5.
|-
| align="center" |13
| align="left" |Martha May
| align="left" |Distance|23
|
|
|
|8
|31
|12.
|-
| align="center" |14
| align="left" |Detour
| align="left" |Master Blaster|73
|
|
|
|41
|114
|3.
|-
| align="center" |15
| align="left" |Meri Andraković
| align="left" |Bye Bye Blonde|22
|
|
|
|22
|44
|9.
|- style="font-weight:bold; background:gold;"
| align="center" |16
| align="left" |Let 3
| align="left" |Mama ŠČ!|105
|
|
|
|174
|279
|1.
|-
| align="center" |17
| align="left" |Eni Jurišić
| align="left" |Kreni dalje|52
|
|
|
|19
|71
|6.
|-
| align="center" |18
| align="left" |Harmonija Disonance
| align="left" |Nevera (Lei, Lei)|67
|
|
|
|88
|155
|2.
|}

 Distribucija 
Hrvatska radiotelevizija objavila je sve pjesme na njihovom Youtube kanalu, a u suradnji s izdavačem Croatia Records, album "Dora 2023.''" objavljen je isključivo kao digitalno izdanje na svim popularnim digitalnim platformama: Deezer, Spotify, Apple Music i Listen.

Izvori

Vanjske poveznice
  na hrt.hr
  

 2023